Jale steht für:

 Jale (Musik), ein Tonsilbensystem
 ein französisches Volumenmaß, siehe Mulde (Einheit)

Jale ist der Familienname folgender Personen:
 Afife Jale (1902–1941), türkische Theaterschauspielerin
 Dennis Jale, österreichischer Rockmusiker

Siehe auch:
 Yale